Morosjka Reka (makedonska: Moroška Reka, Морошка Река) är ett vattendrag i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Zrnovci, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje.

Trakten runt Morosjka Reka består till största delen av jordbruksmark. Runt Morosjka Reka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Zrnovci (kommun)